Seneca puede referirse a:

 Séneca (Lucius Annaeus Séneca), o Séneca el Joven, filósofo, dramaturgo y político cordobés.
 Marco Anneo Séneca, o Séneca "Padre", padre del anterior, escritor cordobés.
 Seneca, pueblo nativo norteamericano.
 Becas Séneca, SICUE.
 Kjeld Seneca, futbolista danés.
 Al asteroide Seneca, número 2608 del catálogo del Minor Planet Center.
 El Séneca, serie de TVE.

Geografía 
Localidades con el nombre Seneca:
 Seneca (Kansas)
 Seneca (Misuri)
 Seneca (Nueva York)
 Seneca (Oregón)
 Seneca (Nuevo México)
 Seneca (Pensilvania)
 Seneca (Carolina del Sur)
 Seneca (Dakota del Sur)
 Seneca (Wisconsin)
 Condado de Seneca en Nueva York.
 Condado de Seneca en Ohio.